В 1987 году Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв призвал к установлению дипломатических отношений с Брунеем, после чего посол СССР в Сингапуре пытался наладить контакты с Брунеем в 1988 году, но султанат не был в тот момент готов к установлению отношений с коммунистическим государством. Дипломатические отношения между Советским Союзом и Брунеем были официально установлены 1 октября 1991 года и первоначально осуществлялись через советское посольство в Малайзии.

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Брунеем установлены 27 апреля 1992 года.

Список послов Российской Федерации в Брунее

Примечания 

Бруней